Дэрил Импи (; ) — южноафриканский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий с 2012 года за команду мирового тура «». Мгогократный чемпион ЮАР. Победитель командного этапа и временный обладатель жёлтой майки юбилейного 100-го Тур де Франс. Первый южноафриканский лидер Тур де Франс в истории гонки.

Биография 
В 2013 году на первом этапе Тур де Франс в командной гонке на время первым из команды , показавшей лучший результат, пересёк финишную черту и стал первым африканцем, захватившим жёлтую майку Тур де Франс.

В 2014 году обе допинг-пробы, взятые 6 февраля во время чемпионата ЮАР, дали положительный результат на пробенецид. В августе обвинения в сознательном употреблении допинга были сняты. После возвращения в пелотон Дэрил одержал победу на одном из этапов и в генеральной классификации Тура Альберты.

Достижения 

 2004
1-й Этап 5 Джиро дель Капо
 2006
Чемпионат Африки 
3-й  Индивидуальная гонка
4-й Групповая гонка
 2007
1-й  Чемпионат Африки в групповой гонке
1-й Пролог & Этап 2 Джиро дель Капо
1-й Этап 11 Тур Марокко
 2008
1-й Этап 6 Хералд Сан Тур
6-й Мемориал Вивиана Мансервиси
9-й Ворлд Вьюв Челленднж I
9-й Ворлд Вьюв Челленднж II
 2009
1-й  Тур Турции
1-й  Очковая классификация
1-й Этап 4
2-й  Чемпионат ЮАР в групповой гонке
3-й Джиро дель Капо II
7-й Джиро дель Капо IV
 2011
1-й  Чемпионат ЮАР в индивид. гонке
2-й Тур Марокко
1-й Этап 8 
3-й Тур Южной Африки
9-й Тур Азербайджана
 2012
1-й Этап 2 Тур Страны Басков
1-й Этап 2 Тур Словении
 2013
1-й  Чемпионат ЮАР в индивид. гонке
2-й  Чемпионат мира в командной гонке
1-й Этап 2 Тур Страны Басков
1-й Этап 2 Тур Баварии
1-й Этап 4 (КГ) Тур де Франс
5-й Энеко Тур
5-й Вуэльта Ла-Риохи
 2014
Чемпионат ЮАР
1-й  Индивидуальная гонка
2-й  Групповая гонка
1-й  Тур Альберты 
1-й Этап 5
4-й Гран-при Квебека
7-й Тур Баварии
1-й Этап 3
7-й Тур Даун Андер
 2015
1-й  Чемпионат ЮАР в индивид. гонке
2-й Вуэльта Ла-Риохи
6-й Тур Фьордов
6-й Классика Южного Ардеша
7-й Тур Даун Андер
1-й  Очковая классификация
 2016
Чемпионат ЮАР
1-й  Индивидуальная гонка
7-й Групповая гонка
3-й  Чемпионат мира в командной гонке
 2017
1-й  Чемпионат ЮАР в индивид. гонке
1-й Этап 6 Вуэльта Каталонии
 2018
Чемпионат ЮАР
1-й  Индивидуальная гонка
1-й  Групповая гонка
1-й  Тур Даун Андер
 Критериум Дофине
 1-й  Очковая классификация
 1-й на Этапе 1
3-й Кэдел Эванс Грейт Оушен Роуд
8-й Гран-при Индустрия и Артиджанато ди Ларчано
10-й Брабантсе Пейл
 2019
1-й  Тур Даун Андер
1-й Этап 4
3-й Кэдел Эванс Грейт Оушен Роуд

Статистика выступлений

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
Импи, Дэрил на FirstCycling 

Персоналии по алфавиту
Велогонщики ЮАР
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2016 года
Велогонщики, носившие жёлтую майку Тур де Франс
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2012 года